Zabelia är ett släkte av kaprifolväxter. Zabelia ingår i familjen kaprifolväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kaprifolväxter
Zabelia